Untertor steht für
Untertor (Berka/Werra)
Untertor (Büdingen)
Siehe auch
 Niedertor
 Unteres Tor